Galilaei  ist ein Mondkrater im westlichen Oceanus Procellarum.

Weblinks 
 
 Galilaei auf The-Moon Wiki
 Galilaei Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon

Einschlagkrater (Mond)
Galileo Galilei als Namensgeber